Национальный чемпионат I 1958/1959 () — 56-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1958/1959
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1958 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1959 году